Stati Uniti d'America
 New Middletown – città della Contea di Harrison, Indiana
 New Middletown – villaggio della Contea di Mahoning, Ohio